Фаталиев () — азербайджанская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Фаталиев, Габиб Садых оглы (1942—1999) — советский и азербайджанский общественно-государственный и партийный деятель.
 Фаталиев, Геннадий Исмайлович (род. 1951) — заслуженный пилот Азербайджанской Республики, пилот 1 класса, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени.
 Фаталиев, Полад Сабир оглы (род. 1983) — азербайджанский ватерполист.
 Фаталиев, Рамиз Мамедали оглы (род. 1946) — советский и азербайджанский сценарист и кинорежиссёр.
 Фаталиев, Халиль Магомедович (1915—1959) — советский учёный, государственный и политический деятель.
 Фаталиев, Эйюб Джафар оглы (1925—2000) — советский и азербайджанский театральный художник.

Фаталиева